Příjmení Henn nosí více významných osobností:

 Arnoštka Henn (1839–1915) – česká šlechtična
 Gottlieb Henn (1823–1899) – český šlechtic, podnikatel a politik
 Mark Henn (* 1958) – americký animátor společnosti Disney

Externí odkazy